UK Championship 2000 (Liverpool Victoria UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 18 november och 3 december 2000 i Bournemouth International Convention Centre i Bournemouth, England. John Higgins vann turneringen efter att ha slagit regerande mästaren Mark Williams i finalen med 10-4.

Detta var sista gången som turneringen hölls i Bournemouth.

Resultat

Final

Huvudturnering
{{48TeamBracket-Byes-NoSeeds
| RD1= Första omgången:  Bäst av 17 frames
| RD2= Andra omgången:  Bäst av 17 frames
| RD3= Tredje omgången:  Bäst av 17 frames
| RD4= Kvartsfinaler:  Bäst av 17 frames
| RD5= Semifinaler:  Bäst av 17 frames
| RD6= Final:  Bäst av 19 frames

| RD1-team01=   Tony Drago
| RD1-score01= 9
| RD1-team02=   Rod Lawler
| RD1-score02= 7

| RD1-team03=   Nigel Bond
| RD1-score03= 9
| RD1-team04=   Barry Pinches
| RD1-score04= 7

| RD1-team05=   Nick Dyson
| RD1-score05= 9
| RD1-team06=   Jimmy White
| RD1-score06= 6

| RD1-team07=   Chris Small
| RD1-score07= 9
| RD1-team08=   Mark Gray
| RD1-score08= 3

| RD1-team09=   Gerard Greene
| RD1-score09= 9
| RD1-team10=   Darren Morgan
| RD1-score10= 7

| RD1-team11=   Quinten Hann
| RD1-score11= 9
| RD1-team12=   Adrian Gunnell
| RD1-score12= 7

| RD1-team13=   Graeme Dott
| RD1-score13= 9
| RD1-team14=   Neal Foulds
| RD1-score14= 8

| RD1-team15=   Jimmy Michie
| RD1-score15= 9
| RD1-team16=   Billy Snaddon
| RD1-score16= 5

| RD1-team17=   Steve Davis
| RD1-score17= 9
| RD1-team18=   Bradley Jones
| RD1-score18= 5

| RD1-team19=   Michael Judge
| RD1-score19= 9
| RD1-team20=   Terry Murphy
| RD1-score20= 3

| RD1-team21=   Brian Morgan
| RD1-score21= 4*
| RD1-team22=   Jonathan Birch
| RD1-score22= 1

| RD1-team23=   Joe Perry
| RD1-score23= 9
| RD1-team24=   Kristjan Helgason
| RD1-score24= 6

| RD1-team25=   Drew Henry
| RD1-score25= 9
| RD1-team26=   Stuart Bingham
| RD1-score26= 8

| RD1-team27=   Dominic Dale
| RD1-score27= 9
| RD1-team28=   Patrick Wallace
| RD1-score28= 3

| RD1-team29=   Mark King
| RD1-score29= 9
| RD1-team30=   Dave Finbow
| RD1-score30= 5

| RD1-team31=   David Gray
| RD1-score31= 9
| RD1-team32=   James Wattana
| RD1-score32= 6

| RD2-team01=   Mark Williams
| RD2-score01= 9
| RD2-team02=   Tony Drago
| RD2-score02= 1

| RD2-team03=   Marco Fu
| RD2-score03= 9
| RD2-team04=   Nigel Bond
| RD2-score04= 2

| RD2-team05=   Fergal O'Brien
| RD2-score05= 9
| RD2-team06=   Nick Dyson
| RD2-score06= 2

| RD2-team07=   Matthew Stevens
| RD2-score07= 9
| RD2-team08=   Chris Small
| RD2-score08= 5

| RD2-team09=   Gerard Greene
| RD2-score09= 9
| RD2-team10=   Ken Doherty
| RD2-score10= 5

| RD2-team11=   Quinten Hann
| RD2-score11= 9
| RD2-team12=   Joe Swail
| RD2-score12= 7

| RD2-team13=   Dave Harold
| RD2-score13= 9
| RD2-team14=   Graeme Dott
| RD2-score14= 7

| RD2-team15=   Jimmy Michie
| RD2-score15= 2
| RD2-team16=   Ronnie O'Sullivan
| RD2-score16= 9

| RD2-team17=   Stephen Hendry
| RD2-score17= 9
| RD2-team18=   Steve Davis
| RD2-score18= 5

| RD2-team19=   Michael Judge
| RD2-score19= 9
| RD2-team20=   Paul Hunter
| RD2-score20= 6

| RD2-team21=   Brian Morgan
| RD2-score21= 9
| RD2-team22=   John Parrott
| RD2-score22= 2

| RD2-team23=   Stephen Lee
| RD2-score23= 9
| RD2-team24=   Joe Perry
| RD2-score24= 7

| RD2-team25=   Drew Henry
| RD2-score25= 9
| RD2-team26=   Alan McManus
| RD2-score26= 5

| RD2-team27=   Dominic Dale
| RD2-score27= 9
| RD2-team28=   Anthony Hamilton
| RD2-score28= 2

| RD2-team29=   Peter Ebdon
| RD2-score29= 9
| RD2-team30=   Mark King
| RD2-score30= 4

| RD2-team31=   David Gray
| RD2-score31= 6
| RD2-team32=   John Higgins
| RD2-score32= 9

| RD3-team01=   Mark Williams
| RD3-score01= 9
| RD3-team02=   Marco Fu
| RD3-score02= 3

| RD3-team03=   Fergal O'Brien
| RD3-score03= 9
| RD3-team04=   Matthew Stevens
| RD3-score04= 8

| RD3-team05=   Gerard Greene
| RD3-score05= 0
| RD3-team06=   Quinten Hann
| RD3-score06= 9

| RD3-team07=   Dave Harold
| RD3-score07= 5
| RD3-team08=   Ronnie O'Sullivan
| RD3-score08= 9

| RD3-team09=   Stephen Hendry
| RD3-score09= 9
| RD3-team10=   Michael Judge
| RD3-score10= 6

| RD3-team11=   Brian Morgan
| RD3-score11= 7
| RD3-team12=   Stephen Lee
| RD3-score12= 9

| RD3-team13=   Drew Henry
| RD3-score13= 9
| RD3-team14=   Dominic Dale
| RD3-score14= 4

| RD3-team15=   Peter Ebdon
| RD3-score15= 4
| RD3-team16=   John Higgins
| RD3-score16= 9

| RD4-team01=   Mark Williams
| RD4-score01= 9
| RD4-team02=   Fergal O'Brien
| RD4-score02= 2

| RD4-team03=   Quinten Hann
| RD4-score03= 5
| RD4-team04=   Ronnie O'Sullivan
| RD4-score04= 9

| RD4-team05=   Stephen Hendry
| RD4-score05= 9
| RD4-team06=   Stephen Lee
| RD4-score06= 8

| RD4-team07=   Drew Henry
| RD4-score07= 6
| RD4-team08=   John Higgins
| RD4-score08= 9

| RD5-team01=   Mark Williams
| RD5-score01= 9
| RD5-team02=   Ronnie O'Sullivan
| RD5-score02= 4

| RD5-team03=   Stephen Hendry
| RD5-score03= 4
| RD5-team04=   John Higgins
| RD5-score04= 9

| RD6-team01=   Mark Williams
| RD6-score01= 4
| RD6-team02=   John Higgins| RD6-score02= 10}}*'''Birch gav upp vid ställningen 1-4.

Kval
Kvalet spelades i fyra omgångar, och sammanlagt 128 spelare deltog. I första omgången möttes 64 spelare. I andra omgången fick de 32 vinnarna möta 32 högre rankade spelare, detsamma gällde för omgång 3. I Omgång 4 fick de 32 vinnarna från omgång 3 mötas, och de 16 vinnarna gick in i huvudturneringen ovan, och mötte spelarna rankade 17-32.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
Snooker Scene

2000 i Storbritannien
Snookersäsongen 2000/2001
2000